DRT est un sigle qui peut faire référence à :
 diplôme de recherche technologique, un diplôme national de  de l'enseignement supérieur français ;
 DRT (où DRT signifie dérivés résiniques et terpéniques), une entreprise française qui fabrique des produits issus de la résine du pin ;
 , un ancien label de rock indépendant ;
 Discourse representation theory (en français, théorie des représentations du discours), une théorie permettant la représentation d'un discours sous forme logique ;
 déformation rémanente à la traction, voir rémanence ;
 Département ressources et technologies, un service public de conseil en technologies numériques du rectorat de l'académie de Lyon ;
 Direction de la recherche technologique, pôle de recherche appliquée du Commissariat à l'Énergie atomique et aux Énergies alternatives.